Керамический — посёлок в Уярском районе Красноярского края в составе Рощинского сельсовета.

География 
Находится в северной части района примерно на расстоянии 20 километров по прямой на север-северо-запад от районного центра города Уяр.

Климат 
Климат резко континентальный. Среднемесячная температура воздуха июля составляет +19 °C, а самого холодного месяца — января −16 °C. Средняя продолжительность безморозного периода — 120 дней, с температурой +10 °C — 114 дней, средняя дата последнего заморозка — весной 22 июня, первого, осенью — 20 сентября. Продолжительность безморозного периода 95-116 дней. Годовая сумма осадков составляет до 430—680 см, причём большая часть их выпадает в тёплый период года.

Население 

Постоянное население составляло 1 человек в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Уярского района